Guillaume Jean Joseph Marie (Luxemburg, 11 november 1981) is sinds 7 oktober 2000 de erfgroothertog van Luxemburg, toen zijn vader Henri de troon besteeg.

Titels 
Zijn titels luiden: Zijne Koninklijke Hoogheid de Erfgroothertog van Luxemburg, Prins van Nassau en Prins van Bourbon-Parma. De laatstgenoemde titel mag hij dragen omdat hij in mannelijke lijn afstamt van hertog Robert I van Parma.

Biografie 
Guillaume is de oudste zoon van groothertog Henri van Luxemburg en Maria Teresa Mestre.

Hij heeft drie broers en een zus.

Zijn opleidingen bestaan uit de Lycée Robert-Schumann in Luxemburg, de kostschool Beau Soleil en Instituut Le Rosey in Zwitserland, Royal Military Academy Sandhurst in het Engelse Camberley. Aan Brunel University in Londen heeft hij een bachelor behaald in internationale politicologie. In 2005 zette hij zijn opleiding voort in Freiburg, Zwitserland. Nadien volgde hij nog studies politieke wetenschap aan het Institut Albert-le-Grand in Angers, Frankrijk die hij in 2009 met succes afrondde. Als erfgroothertog neemt hij al enkele officiële taken op zich. Zo ging hij in 2005 naar Canada.

Guillaume heeft veel hobby's; hij is geïnteresseerd in muziek en sport, speelt piano en doet aan voetbal. Hij beoefent ook zwemmen en volleybal. De erfgroothertog spreekt vloeiend Luxemburgs, Frans, Duits en Engels. Daarnaast spreekt hij redelijk Spaans.

Privéleven 

Guillaume heeft sinds 2010 een relatie met de Belgische gravin Stéphanie Marie Claudine Christine de Lannoy (18 februari 1984).
Op 26 april 2012 werd hun verloving bekendgemaakt. Het huwelijk is gesloten op 19 oktober 2012 en op 20 oktober heeft de kerkelijke inzegening plaatsgevonden. Op 6 december 2019 kondigde het Luxemburgse Hof aan dat het paar in mei 2020 hun eerste kind verwachtte, en op 10 mei 2020 werd hun zoon Charles geboren. Deze tweede in de lijn van de troonsopvolging, werd op 19 september 2020 gedoopt in de abdij van Clervaux.

Trivia 
 Guillaume is de peetoom van zijn broertje Sébastien, van zijn achterneef prins Emmanuel van België, van zijn neef prins Paul Louis van Nassau en van zijn verre bloedverwante prinses Ariane der Nederlanden.

Stamboom

Prins van Luxemburg
Prins van Nassau